Belina (herb szlachecki)
 Belina (województwo świętokrzyskie) – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Belina – wieś na Słowacji
 Michał Belina-Czechowski
 Władysław Belina-Prażmowski